Lochner puede referirse a:
 Michael Lochner, un escultor de origen alemán.
 Stephan (Stefan) Lochner
 Virgen del rosal (Lochner)